Osoby o nazwisku Teklit:
 Negash Teklit – erytrejski piłkarz i trener piłkarski

Osoby o imieniu Teklit:
 Teklit Teweldebrhan – erytrejski lekkoatleta